Александр Алексеевич Беляко́в (1904—1986) — советский российский режиссёр-мультипликатор и художник, один из основателей отечественной мультипликации. Режиссёр, сценарист, художник-мультипликатор и художник-постановщик мультипликационных фильмов.Режиссёр первого фильма киностудии «Союзмультфильм» «В Африке жарко».

Биография 
Родился 6 декабря 1904 года.

Стоял у самых истоков советской мультипликации, во времена зарождения «Союзмультфильма».

Вместе со своими друзьями единомышленниками и энтузиастами, был автором, режиссёром, художником и мультипликатором первых советских фильмов «Клякса в Арктике» (1934), «В Африке жарко» (1936) и других. В это время создавался фундамент и сама школа советской мультипликации.

Будучи незаурядным художником и мультипликатором, Александр Беляков внёс огромный вклад в создание советской мультипликационной классики 1950—1960 годов.

Работал художником-постановщиком и художником-мультипликатором на таких фильмах, как «Двенадцать месяцев», «Ночь перед Рождеством», «Когда зажигаются ёлки» и многих других.

Умер 2 апреля 1986 года в Москве.

Фильмография

Режиссёр 

1934 год — «Клякса в Арктике»
1936 год — «В Африке жарко» — первый мультфильм, выпущенный студией «Союзмульфильм»
1937 год — «Сладкий пирог»
1938 год — «Трудолюбивый петушок и беспечные мышки»
1939 год — «Воинственные бобры»

Сценарист
1934 год — «Клякса в Арктике»
1960 год — «Старик перекати-поле»

Художник-постановщик
1935 год — «Клякса-парикмахер»
1936 год — «В Африке жарко»
1940 год — «И мы на олимпиаду»
1943 год — «Одна из многих (МОСЭНЕРГО)»
1951 год — «Ночь перед Рождеством»
1951 год — «Каштанка»
1954 год — «Царевна-Лягушка»
1956 год — «Двенадцать месяцев»
1958 год —  «Сказ о Чапаеве»
1959 год —  «Легенда о завещании мавра»
1960 год —  «Лиса, бобёр и другие»
1963 год —  «Шутки»

Художник-мультипликатор
1934 год — «Гляди в оба (Маленький герой)»
1934 год — «Царь Дурандай»
1935 год — «Сказка о весёлом пастухе»
1940 год — «И мы на олимпиаду»
1940 год — «Ивась»
1941 год — «Бармалей»
1941 год — «Били! Бьём! Будем бить!»
1944 год — «Музыкальная шутка»
1945 год — «Зимняя сказка»
1945 год — «Пропавшая грамота»
1948 год — «Серая шейка»
1948 год — «Цветик-семицветик»
1949 год — «Гуси-лебеди»
1949 год — «Кукушка и скворец»
1949 год — «Чудесный колокольчик»
1949 год — «Чужой голос»
1950 год — «Волшебный клад» 
1950 год — «Когда зажигаются ёлки» 
1950 год — «Сказка о рыбаке и рыбке»
1961 год — «Дракон»
1961 год — «Семейная хроника»

Художник
1947 год — «Конёк-Горбунок»
1960 год — «Мурзилка на спутнике»
1962 год — «Только не сейчас»

Ссылки
 
 Беляков Александр Алексеевич на animator.ru

Персоналии:Союзмультфильм
Художники-постановщики мультипликации
Художники-мультипликаторы